Faculté peut désigner :
 une faculté, un département d'une université chargé de l'enseignement et de la recherche dans une discipline ou un groupe de disciplines. Depuis 1984, en France, on parle officiellement d'unité de formation et de recherche (UFR) ;
 l'indriya, les vingt-deux facultés du bouddhisme.